Francesco Manunta – missionario e poeta italiano
 Giuseppe Manunta – fumettista italiano
 Ugo Manunta – giornalista e politico italiano